Andrena ornata — редкий вид пчёл из рода Andrena (семейство Andrenidae), занесённый в Красную книгу Крыма.

Распространение 
Россия (Волгоградская, Самарская и Оренбургская области, Башкирия, Крым — Казантипский заповедник и на мысе Чауда), Казахстан (Карагандинская, Целиноградская области), Малый Кавказ.

Описание 
Длина 9—11 мм. Тело чёрное, блестящее. Опушение головы, груди и боков тергитов белое или серо-белое, иногда с примесью темных волосков. Крылья немного затемнены. Клипеус выпуклый, посередине блестящей. Середина щитка почти не опушенная, блестящая. 2 и 4 тергиты самок на боках с четкими белыми пятнами из волосков, длина которых уменьшается от второго до четвёртого. Апикальные края стернитов имеют бахромку из белых длинных волосков.

В год бывает два поколения, летает с начала мая до середины сентября. Перерыв между поколениями приходится на июль. Трофические связи: первая генерация встречается на цветках различных растений, а вторая — на цветках Crinitaria villosa (L.) Grossh (семейство Астровые). Особенности гнездования неизвестны.

Примечания

Литература 
 Осычнюк А. З. Определитель насекомых европейской части СССР, Andrenidae // Л., Наука. — 1978. — Т. 3. — С. 315—369.

Ссылки 
 
 
 

Андрены
Животные, описанные в 1866 году
Красная книга Украины
Насекомые Евразии